Showdown (sport), sport voor visueel gehandicapten.
 Showdown in Little Tokyo (film), een film uit 1991 met in de hoofdrol Brandon Lee en Dolph Lundgren.
 The Showdown (band), Amerikaanse christelijke metalband.
 Showdown!, bluesalbum van Albert Collins, Robert Cray, en Johnny Copeland.
 Showdown (Electric Light Orchestra), album en nummer van ELO.
 Showdown (The Isley Brothers), album van The Isley Brothers.
 Showdown (1942), korte Supermantekenfilm.
 Showdown (1973), film met Dean Martin.
 Showdown (1993), film met Billy Blanks.
 Showdown (2000), film van Izu Ojukwu.
 The Showdown (1928), film met Evelyn Brent.
 The Showdown (1940), film met William Boyd.
 The Showdown (1950), film met Marie Windsor.
 The Showdown (2011), Koreaanse film met Park Hie-soon.